

Населені пункти та їхні частини

 Броніславув — село в гміні Ґловно Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Броніславув — село в гміні Біла Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Броніславув — село в гміні Біла-Равська Равського повіту Лодзинського воєводства
 Броніславув — село в гміні Бжезньо Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Броніславув — село в гміні Ланента Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Броніславув — село в гміні Уязд Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Броніславув — село в гміні Вольбуж Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Броніславув — село в гміні Сенно Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Броніславув — село в гміні Мщонув Жирардовського повіту Мазовецького воєводства
 Броніславув — село в гміні Пражмув Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Броніславув — село в гміні Промна Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Броніславув — село в гміні Ясенець Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Броніславув — село в гміні Баранув Ґродзиського повіту Мазовецького воєводства
 Броніславув — село в гміні Блендув Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Броніславув — село в гміні Тарлув Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Броніславув — частина міста Радом в Мазовецькому воєводстві
 Броніславув — частина села Ліпа в гміні Ґловачув Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Броніславув — частина села Ґрабіна в гміні Ольшувка Кольського повіту Великопольського воєводства
 Броніславув — частина села Любонек у гміні Клодава Кольського повіту Великопольського воєводства

Примітки